Il singolare del BMW Open 1980 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Rolf Gehring ha battuto in finale Christophe Freyss 6-2, 0-6, 6-2, 6-2

Teste di serie

  Víctor Pecci (secondo turno)
  Wojciech Fibak (primo turno)
  Markus Günthardt (secondo turno)
  Terry Moor (quarti di finale)

 Tom Okker (primo turno) 
 Rolf Gehring (campione) 
 Thomaz Koch (primo turno) 
 Chris Lewis (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

BMW Open 1980